Cambes (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Cambes (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Cambes (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje